NGC 5106-1
NGC 5106-2